Сергей Александрович Коновалов (род. 9 апреля 1973, Узень, Мангышлакская область) — бывший российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2004 года, чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата Европы, 4-кратный чемпион России, победитель Кубка России, мастер спорта международного класса (1998). Тренер сборной России по биатлону.

Карьера спортсмена 
В детстве, пытаясь найти себя, Сергей перепробовал много видов спорта: занимался борьбой, шахматами, посещал судомодельный кружок. В биатлон его привел дядя, Егор Петрович Коновалов, мастер спорта по биатлону, неоднократный победитель всесоюзных соревнований. Дядя много занимался с Сергеем, привил ему любовь к этому виду спорта, и с 12 лет Коновалов пристрастился к биатлону.

На чемпионате мира 2004 года в Оберхофе Сергея ждал главный успех в карьере. Он занял третье место в масс-старте, обогнав в финальном отрезке дистанции норвежца Уле-Эйнара Бьёрндалена. Победу в той гонке одержал француз Рафаэль Пуаре.

КУБОК МИРА
 1998/99 — 37 место
 2001/02 — 59 место
 2003/04 — 15 место
 2004/05 — 48 место

В феврале 2008 года после двух побед на чемпионате Европы в чешском Нове-Место Сергей объявил о завершении карьеры.

Карьера тренера 
 2008—2010 — тренер резервной сборной России по биатлону.
 2010— — тренер по стрелковой подготовке женской сборной России
 2015— — главный тренер женской сборной России по биатлону

Награды, звания и премии 
 Заслуженный мастер спорта России (2009)
 Мастер спорта международного класса (1998).

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU

Родившиеся в Мангистауской области
Биатлонисты России
Чемпионы Европы по биатлону
Тренеры по биатлону России